Allen kan syfta på:

 Allen – en kemisk förening, se allener
 Allen (företag) – en tillverkare av elorglar
 Allen-skalan –  elektronegativitet baserad på medelvärdet av valenselektronernas jonisationsenergier
 Orkanen Allen – en tropisk cyklon i Västindien och Texas år 1980
 Allén – målning av August Strindberg

Personer
 Allen (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Allen (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Personer med förnamnet Allen
Allen Alvarado
Allen Berg
Allen Collins
Allen Covert
Allen Dulles
Allen Ginsberg
Allen Hagaman
Allen Iverson
Allen Johnson
Allen Klein
Allen L Wold
Allen Sharp
Allen Toussaint

Geografi

Antarktis 

 Cape Allen, Antarktis,

Argentina 

 Allen (ort i Argentina), Río Negro,

Filippinerna 

 Allen (Norra Samar), Östra Visayas, Province of Northern Samar, 
 Allen (kommunhuvudort), Östra Visayas, Province of Northern Samar,

Irland 

 Lough Allen – sjö på Irland

USA 

 Allen, Kansas, ort, Lyon County, 
 Allen, Maryland, ort, Wicomico County, 
 Allen, Oklahoma, ort, Pontotoc County, 
 Allen, Texas, ort, Collin County, 
 Allen, Michigan, ort, Hillsdale County, 
 Allen, Nebraska, ort, Dixon County, 
 Allen, South Dakota, ort, Bennett County, 
 Allen, Kentucky – en ort i Kentucky

Se även
 Allen County